Broadlands - um palácio rural que se situa perto da cidade de Romsey, em Hampshire, Inglaterra.

Localidades

Broadlands (Illinois)
Broadlands (Virgínia)

Desambiguação